

Patronyme 

 Armstrong Sperry (1897-1976), écrivain américain et illustrateur de littérature pour enfants ;
 Charles Stillman Sperry (1847-1911), contre-amiral américain ;
 Elmer Ambrose Sperry (1860-1930), inventeur américain ;
Ezra Frank Sperry (1843-1916), homme politique américain ;
 Lawrence Burst Sperry (1892-1923), pionnier de l'aviation ; 
Lewis Sperry (1848-1922), homme politique américain ;
 Mário Sperry (né en 1966), expert en Jiu Jitsu brésilien ;
 Nehemiah D. Sperry (1827-1911), homme politique américain ;
 Roger Sperry (1913-1994), neurophysiologiste américain.
Watson R. Sperry (1842-1926),  patron de presse et diplomate américain.

Toponymes 

 Sperry, ville d'Oklahoma ,
 Sperry Chalet, chalet américain dans le Montana.

Autres 
 Sperry Corporation, entreprise américaine ;
 Sperry Univac, entreprise informatique américaine.